Гляден — село в Емельяновском районе Красноярского края в составе Устюгского сельсовета.

География 
Находится на севере района примерно в 22 километрах по прямой на север от районного центра посёлка Емельяново.

Климат 
Климат резко континентальный. Среднемесячная температура воздуха июля составляет +19 °C, а самого холодного месяца — января −16 °C. Средняя продолжительность безморозного периода — 120 дней, с температурой +10 °C — 114 дней, средняя дата последнего заморозка — весной 22 июня, первого, осенью — 20 сентября. Продолжительность безморозного периода 95-116 дней. Годовая сумма осадков составляет до 430—680 см, причём большая часть их выпадает в тёплый период года.

Население 
Постоянное население составляло 195 человек в 2002 году (91 % русские), 167 — в 2010.

Инфраструктура 
База отдыха «Загляденье». Храм Владимирской иконы Божией Матери.

Примечания 

Населённые пункты Емельяновского района